50 Hz — частота электрической сети.
 «50 Hz (журнал)» — журнал «Укрэнерго».